HMS Inflexible ist der Name folgender Schiffe der Royal Navy:
 HMS Inflexible (1780), Linienschiff 3. Klasse
 HMS Inflexible (1849), Radsloop 
 HMS Inflexible (1881), Turmschiff unter Segeln
 HMS Inflexible (1907), Schlachtkreuzer der Invincible-Klasse